Anotogaster är ett släkte av trollsländor. Anotogaster ingår i familjen kungstrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kungstrollsländor
Anotogaster